Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2006 celebrats a la ciutat de Torí (Itàlia) es disputà una prova de surf de neu en categoria masculina en la modalitat d'eslàlom paral·lel que formà part del programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà el 22 de febrer de 2006 a les instal·lacions de Bardonecchia.
Participaren un total de 36 surfistes de 14 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Qualificació 
Els surfistes realitzen dos carreres, una denominada cursa blava i una altra cursa vermella. La suma dels dos temps estableix l'ordre pel qual es classifiquen els millors 16 temps.

Quadre final

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Surf de neu 2006: eslàlom paral·lel masculí 
  Programa oficial 

Surf de neu als Jocs Olímpics d'hivern de 2006